Сан Хуан Таба има више значења:

 Општина Сан Хуан Таба (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Таба (Сан Хуан Таба, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику